Il Celostátní mistrovství 1949 vide la vittoria finale del 

Capocannoniere del torneo fu Ladislav Hlaváček dello  con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 NV Bratislava Campione di Cecoslovacchia 1949.
 Sokol Trojice Ostrava, Sokol Zbrojovka Zidenice Brno, Manet Považská Bystrica e SONP Kladno retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1949
Campionato cecoslovacco di calcio